En Allemagne,
 Krauschwitz est une commune de Saxe-Anhalt.
 Krauschwitz est une commune de Saxe.